Vĩnh An (An Giang)
 Vĩnh An (Bến Tre)
 Vĩnh An (Bình Định)
 Vĩnh An (Đồng Nai)
 Vĩnh An (Hải Phòng)
 Vĩnh An (rivier)